Riclaretia är ett släkte av svampar. Riclaretia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Riclaretia